BRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bright (città) (Australia)